Amber může být:
 Amber (Indie) – město v Indii
 Amber (Roger Zelazny) – smyšlený svět spisovatele Rogera Zelaznyho
 Amber (druh piva)
 Amber (jméno) – jméno

 v angličtině: jantar